70 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 70 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 70 Dywizja Piechoty (Wielka Brytania)